Вьюница:

 Вьюница (приток Воймеги) — река в России, протекает во Владимирской и Московской областях. 
 Вьюница (приток Гнилички) — река в России, протекает в Нижегородской области. 
 Вьюница (приток Остра) — река на Украине, протекает в Черниговской области

См. также 
 Вьюнишник